Maroubra může znamenat:

 Maroubra (pláž) – pláž v Sydney v Austrálii
 Maroubra (Sydney) – předměstí města Sydney v Austrálii
 Maroubra Junction – lokalita v předměstí Maroubra města Sydney v Austrálii
 Maroubra (rod) – rod mořských jehel
 Maroubra perserrata – mořská jehla endemická v Austrálii
 Maroubra yasudai – mořská jehla endemická v Japonsku